Ричард де Ревьер (; умер примерно в 1193) — англонормандский аристократ, 4-й граф Девон и лорд острова Уайт с 1188 года.

Биография 
Ричард де Ревьер был вторым сыном Ричарда де Ревьера, 2-го графа Девон, и Денизы Корнуолльской. Он унаследовал семейные владения и графский титул в 1188 году после смерти старшего брата, Болдуина. Однако и сам Ричард умер молодым и бездетным примерно в 1193 году. Его наследником стал дядя, Уильям.

</center>

Примечания 

Ричард, 4-й граф Девон
Ричард, 4-й граф Девон
Ричард, 4-й граф Девон